Балтачево — название населённых пунктов в России:
 Балтачево — село в Агрызском районе Татарстана.
 Балтачево — село в Азнакаевском районе Татарстана.
 Балтачево — село в Камско-Устьинском районе Татарстана.

См. также 
 Новое Балтачево
 Старое Балтачево
 Новобалтачево